Miejscowości w USA:
 Payne – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bibb
 Payne – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Gminy w USA:
 Payne (ang. Payne Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Payne (ang. Payne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Payne (ang. Payne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Payne (ang. Payne County) – w stanie Oklahoma
Ludzie
 Albert Henry Payne – grafik

sv:Lista över figurer i Tintin#Payne